Simm est un patronyme anglais et estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1986), joueur allemand de rugby
Franz Xaver Simm (1853-1918), peintre et illustrateur autrichien
 (née en 1947), ministre estonien et espion russe
John Simm (né en 1970), acteur anglais
 (1885-1959), compositeur estonien
 (né en 1980), chanteur pop anglais
, musicien et compositeur anglais
 (né en 1953), réalisateur de film estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme estonien